Aleix I Comnè (r. 1081-1118), emperador romà d'Orient
 Aleix I Comnè de Trebisonda 1204-1222, emperador de Trebisonda.